Walka ist der Familienname folgender Personen:
 Claire Walka (* 1978), deutsche Autorin, Regisseurin und Filmeditorin
 Frank Walka (* 20. Jh.), deutscher Künstler